Isaak Komnenos ist der Name folgender Personen:

 Isaak I. Komnenos (1005–1061), byzantinischer Kaiser, siehe Isaak I. (Byzanz)
 Isaak Komnenos (Sebastokrator) († 1102/1104), Bruder und Mitregent von Kaiser Alexios I.
 Isaak Komnenos (Sohn Alexios’ I.), Sohn von Kaiser Alexios I., Vater von Kaiser Andronikos I.
 Isaak Komnenos (Sohn Johannes’ II.) (1115–1154/1174), Sohn von Johannes II. 
 Isaak Komnenos (Neffe Andronikos’ I.), Usurpator gegen Kaiser Isaak II.
 Isaak Komnenos (Zypern) (1155/1166–1194/1195), Kaiser von Zypern
 Isaak Komnenos Batatzes († 1196), Schwiegersohn des byzantinischen Kaisers Alexios III.